Глауберман Ілля Львович (24 березня 1934, Дніпропетровськ) - радянський та український музикознавець, педагог. 
 Глауберман Абба Юхимович (11 листопада 1917, Варшава — 12 червня 1974, Одеса) — український радянський фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук.